Seven Mile (Arizona)
 Seven Mile (Ohio)

Voir aussi 

 Seven Mile Bridge

Homonymie de localités aux États-Unis